Tojma – rijeka u Tatarstanu i Udmurtiji, Rusija
 Tojma – selo u Mendeljevskom rajonu Tatarstana, Rusija